México o Mèxic, república federal constitucional d'Amèrica del Nord
 Mexico (Juniata County), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània 
 Mexico (Missouri)
 Mexico (Indiana)
 Mexico (Nova York)
 Mexico Beach, població dels Estats Units a l'estat de Florida